FBXO7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 522 амінокислот, а молекулярна маса — 58 503.

Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки